Ахмоличи () — деревня в Кугальском сельском поселении Яранского района Кировской области.

Расположение 
Расположена на речке Охмаске, притоке реки Немдеж.

История 
Поселение северо-западных марийцев. Первоначально входило в состав Кугушергской волости ясачных черемисов—старокрещен, а в XIX—начале XX века — Шешургской волости Яранского уезда Вятской губернии. В 2 км от деревни находился Воздвиженский Домнушкин монастырь.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ахмоличи. Родная Вятка. Краеведческий портал

Населённые пункты Яранского района
Поселения северо-западных марийцев вне Марий Эл